SV Meppen (celým názvem: Sportverein Meppen 1912 e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v Meppenu, jenž leží ve spolkové zemi Dolní Sasko. Od sezóny 2017/18 působí ve 3. lize, třetí německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává v Hänsch-Areně s kapacitou 13 815 diváků. Klubové barvy jsou modrá a bílá. Počet klubových členů dosahuje 1 300 lidí (k září 2017).

Založen byl 29. listopadu 1912 pod názvem FC Amisia Meppen. Svůj současný název nese od roku 1922. Největším úspěchem klubu je nepřetržitá jedenáctiletá účast ve druhé Bundeslize v sezónách 1987/88 – 1997/98. Jediné cennější vítězství pochází ze sezóny 1998/99, kdy se Meppen stal vítězem dolnosaského zemského poháru.

Mimo mužský fotbalový oddíl má fotbalový klub i jiné oddíly, mj. oddíl ženského fotbalu.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1912 – FC Amisia Meppen (Fußballclub Amisia Meppen)
 1920 – fúze s MTV Meppen a Gruppe Jungdeutschland Meppen ⇒ TV 1912 Meppen (Turn- und Sportverein Meppen 1912)
 1922 – SV Meppen (Sportverein Meppen 1912 e. V.)

Získané trofeje 
 Niedersachsenpokal ( 1× )
 1998/99

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1937: Bezirksliga Bremen-Süd
 1937–1939: Bezirksliga Osnabrück
 1939–1940: 1. Kreisklasse Emsland
 1940–1944: 2. Kreisklasse Emsland
 1947–1948: Landesliga Niedersachsen/Osnabrück
 1948–1949: Landesliga Niedersachsen/Weser-Ems
 1949–1951: Amateurliga Niedersachsen – sk. 2
 1951–1952: Amateurliga Niedersachsen – sk. 2, Süd
 1952–1954: Amateurliga Niedersachsen – sk. 2
 1954–1957: Bezirksklasse Emsland
 1957–1961: Amateurliga Niedersachsen – sk. 8
 1961–1964: Amateuroberliga Niedersachsen West
 1964–1970: Landesliga Niedersachsen
 1970–1971: Fußball-Regionalliga Nord
 1971–1972: Landesliga Niedersachsen
 1972–1974: Fußball-Regionalliga Nord
 1974–1978: Fußball-Oberliga Nord
 1978–1979: Landesliga Niedersachsen
 1979–1987: Fußball-Oberliga Nord
 1987–1991: 2. Fußball-Bundesliga
 1991–1992: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1992–1998: 2. Fußball-Bundesliga
 1998–2000: Fußball-Regionalliga Nord
 2000–2004: Fußball-Oberliga Niedersachsen/Bremen
 2004–2008: Fußball-Oberliga Nord
 2008–2010: Fußball-Oberliga Niedersachsen West
 2010–2011: Fußball-Oberliga Niedersachsen
 2011–2017: Fußball-Regionalliga Nord
 2017– : 3. Fußball-Liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

 
Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Dolním Sasku
Fotbalové kluby založené v roce 1912
Sport v Meppenu